Sommerau (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Sommerau (Renània-Palatinat): municipi alemany de l'estat de Renània-Palatinat
 Sommerau antic nom alemany de l'actual poble polonès de Ząbrowo